

Geografia

Siddington (Cheshire)
Siddington (Gloucestershire)